Someday(s) ou Some Day pode ser:

Música

Álbuns
 Someday (álbum de Crystal Gayle)
 Someday (álbum de Younha)
 Someday (álbum de Yanni)
 Someday (álbum de Arlo Gurthrie)
 Someday (álbum de Frank Carillo e The Bandoleros)

Canções
"Someday" (canção de Alan Jackson)
Someday (canção de Alcazar)
"Someday" (canção de Flipsyde)
"Someday" (canção de M People)
"Someday" (canção de Mariah Carey)
"Someday" (canção de Nickelback)
"Someday" (canção de Nina Girado)
"Someday" (canção de No Angels)
"Someday" (canção de Rob Thomas)
"Someday" (canção de Slinkee Minx)
"Someday" (canção de The Strokes)
"Someday" (canção de Sugar Ray)
"Someday (I Will Understand)", por Britney Spears
"Someday (You'll Want Me to Want You)", por Jimmie Hodges 
"Someday"/"Boys & Girls", um single por Kumi Koda
"Some Day" (canção de 1925), escrita por Rudolf Friml e Brian Hooker, popularizada por Frankie Laine
"Someday", por The Afters do álbum I Wish We All Could Win
"Someday", por Ash do álbum Free All Angels
"Someday", por The Black Eyed Peas do álbum The Beginning
"Someday", por Celtic Woman do álbum Celtic Woman
"Someday", por Claess & Willumsen
"Someday", por Crossfade do álbum Falling Away
"Someday", por Emyli
"Someday", por Enuff Z'nuff do álbum Paraphernalia
"Someday", por Glass Tiger do álbum The Thin Red Line
"Someday", por John Legend
"Someday", por Michael Learns to Rock do álbum Played on Pepper
"Someday", por Mike Errico
"Someday", por Moby Grape do álbum Moby Grape
"Someday", por Project Rocket do álbum Project Rocket / Fall Out Boy (EP dividido)
"Someday", por Ray Charles
"Some Day", por Shinedown do álbum Us and Them
"Someday", por Silent Poets
"Someday", por Steve Earle do álbum Guitar Town
"Someday", por Ween do álbum Shinola, Vol. 1
"Someday", por Yanni do álbum Niki Nana
"Someday", por Zebrahead do álbum Waste of Mind
"Someday", da trilha sonora do filme The Hunchback of Notre Dame
"Someday", do vídeo jogo The World Ends with You
"Watcha Gonna Do/Someday", por Keisha White, a canção da série The Story of Tracy Beaker

Outros
"Someday" (conto), de Isaac Asimov
Some Day (telessérie), de Hong Kong
Someday (filme), de Michael Powell

Ver também
Sumday, um álbum por Grandaddy

Desambiguação